An die Parzen bezeichnet
 eine Ode von Friedrich Hölderlin, siehe An die Parzen (Hölderlin) 
 ein Gedicht von Friedrich Schiller, siehe An die Parzen (Schiller)